dZihan & Kamien — дуэт, играющий музыку в стиле даунтемпо и эйсид-джаз, базируется в Вене, Австрия. Состоит из боснийца Владо Джихана и немца Марио Камиена. Первый сингл (Der Bauch) выпустили в 1996 году под псевдонимом MC Sultan. В ряде композиций (Streets of Istanbul, Ford Transit, Homebase, Mojamore) прослеживается влияние восточной (турецкой, арабской) музыки.

Альбомы 
 Freaks & Icons (2000)
 Refreaked (2001)
 Gran Riserva (2002)
 Live In Vienna (2004)
 Fakes (2005)
 Music Matters (2009)

См. также 
 SomaFM
 Kruder & Dorfmeister

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Музыкальные коллективы Австрии
Музыкальные коллективы в стиле даунтемпо
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году